Авдюков — русская фамилия. Известные носители:

 Авдюков, Александр Иванович (1906—1993) — советский государственный деятель, председатель исполнительного городского комитета г. Лесной Свердловской области.
 Авдюков, Михаил Алексеевич (род. 1948) — прокурор Москвы (2000—2003).